BEQ peut désigner :
 Bibliothèque électronique du Québec, un site diffusant des œuvres littéraires et philosophiques appartenant au domaine public ;
 aérodrome militaire d'Honington, une base militaire de la Royal Air Force et une ancienne base des forces armées des États-Unis, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports